Plaats in Indonesië
 Sungai Jernih (Muara Tabir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi
 Sungai Jernih (Sungai Penuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Sungai Penuh in de provincie Jambi
 Sungai Jernih (Ulu Rawas), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra